Spengler:
 Oswald (Arnold Gottfried) Spengler
 Nikolaus Michael Spengler, malarz niemiecki zatrudniony

 Puchar Spenglera ( Spengler Cup)